Alfonso Pedatzur Arbib (n. 1958) – insegnante e rabbino italiano, dal 2005 rabbino capo della Comunità ebraica di Milano
 Edoardo Arbib (1840-1906) – politico e giornalista italiano
 Luigi Arbib Pascucci (1909-1942)- militare italiano decorato di medaglia d'oro al valor militare